

Onomastica
 Randell – variante del nome proprio di persona Randall

Persone
 Ron Randell – attore australiano
 Taine Randell – ex rugbista a 15 e dirigente d'azienda neozelandese